Женская сборная Белоруссии по футболу (до 19 лет) — национальная женская футбольная сборная, представляющая Белоруссию на чемпионатах Европы среди девушек не старше 19 лет. Наивысшим достижением сборной было участие в Чемпионате Европы 2009 на правах страны-хозяйки чемпионата (команда заняла последнее место в группе). В 2019 году команда заняла третье место на турнире Кубанская весна.

Тренерский штаб
 Геннадий Пашкевич (2002)
 Николай Горбач (2002)
 Марина Лис (2012-2014)
 Геннадий Пашкевич (2015-сентябрь 2019)
 Эдуард Деменковец (октябрь 2019)
 Владимир Шиндиков (с июля 2020)

Матчи сборной

Матчи 2002 года 
Отборочные матчи чемпионата Европы

Текущий состав сборной 
Следующие игроки были призваны в состав сборной главным тренером Владимиром Шиндиковым для участия в учебно-тренировочном сборе (5-11 апреля 2022).

Примечания

Ссылки 
 WU-19 (Женский) АБФФ
 Belarus Under 19 Soccerway
 Беларусь | ЧЕ - девушки до 19 UEFA.com
 

Белоруссия
Сборная Белоруссии по футболу